Daylight Dies — американская дум/дэт-метал-группа.

История 
Группа Daylight Dies была образована в 1996 году гитаристом Баром Гэмблингом (Barre Gambling) и ударником Джесси Хэффом (Jesse Haff)в городе Эшвилле, штат Северная Каролина. В 1999 году они записали первое демо под названием The Long Forgotten Demo. Год спустя к группе присоединился вокалист Гатри Иддингс (Guthrie Iddings), и в таком составе Daylight Dies выпустили своё второе демо, Idle, вышедшее на Tribunal Records. В 2001 году место бас-гитариста группы занял Игэн О’Роурк (Egan O’Rourke), а группа записала демо из двух песен, предназначавшееся для звукозаписывающих лейблов. Позднее был заключен контракт с американским метал-лейблом Relapse Records.

В 2002 году Daylight Dies выпускают свой первый студийный альбом, получивший название No Reply. В поддержку альбома группа совершила тур по Европе вместе с Katatonia, а также по США и Канаде с Lacuna Coil. После гастролей Daylight Dies покинул вокалист Иддингс, а его место занял Натан Эллис (Nathan Ellis). Также к группе присоединился Чарли Шэкелфорд, став вторым гитаристом.

В ноябре 2005 года Daylight Dies подписали контракт с Candlelight Records, а в марте 2006 издают второй студийный альбом Dismantling Devotion.

С 13 по 14 июля 2006 года Daylight Dies выступили основной группой поддержки знаменитого норвежского Emperor в Нью-Йорке. 9 августа того же года появляется первый клип на песню «Lies That Bind». С 20 октября по 19 ноября был организован первый широкомасштабный тур по Северной Америке вместе с португальским Moonspell и шведской Katatonia.

В декабре 2007 года началась запись третьего студийного альбома Lost to the Living. После выпуска альбома в 2008 году Daylight Dies выступили в его поддержку на двух турах по Северной Америке: один с Candlemass и другой с Soilwork, Darkane и Swallow the Sun.

Подготовка к записи четвертого альбома началась в июле 2010 года в Северной Каролине. 9 октября 2012 вышел четвертый полноформатный альбом коллектива, получивший название 'A Frail Becoming' (Candlelight Records).

Состав 
 Nathan Ellis — вокал
 Barre Gambling — электрогитара, акустическая гитара
 Charley Shackelford — электрогитара
 Egan O’Rourke — бас, чистый вокал
 Jesse Haff — ударные

Бывшие участники 
 Guthrie Iddings — вокал
 Matthew Golombisky — бас

Сессионные участники 
 Robert Daugherty — гитара
 Johnny Wooten — вокал

Дискография

Студийные альбомы 
 No Reply (2002, Relapse)
 Dismantling Devotion (2006, Relapse)
 Lost to the Living (2008, Candlelight)
 A Frail Becoming (2012, Candlelight)

Синглы 
 A Portrait in White (2008, Candlelight)

Концертные альбомы 
 Live at the Contamination Festival (2005, Relapse)

Демо 
 The Long Forgotten Demo (1999)
 Idle (2000, Tribunal)

Ссылки 
 Daylight Dies — официальный сайт
 Daylight Dies — официальный Myspace
 Daylight Dies — официальный Facebook
 Candlelight Records 
 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1996 году
Музыкальные коллективы из Северной Каролины
Дум-метал-группы США
Мелодик-дэт-метал-группы США